Сат:

 Сат — санскритский термин, философское понятие в индийских религиях.
 Сат — еврейская фамилия.
 Сат — 7-я буква эфиопского алфавита геэз.
 САТ — украинский музыкальный коллектив.
 АсАт — аспартатаминотрансфераза.

Носители фамилии 
 Сат, Кристина Валерьевна (род. 1990) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.
 Сат, Опан Владимирович (с 2014 г. известен под именем Чингисхан Эрдоган; род. 1987) — российский и турецкий спортсмен, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе.
 Сат, Оюн-оол Доктугу оглу (род. 1949) — российский художник.